Гвапинол има више значења:

 Гвапинол (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвапинол (Николас Руиз), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвапинол (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвапинол (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику